Justin Bonhiver es uno de los dos guitarristas pertenecientes a la banda de rock alternativo, Quietdrive.
Se define a sí mismo como "una simple persona que quiere marcar la diferencia de una manera positiva utilizando los regalos que Dios me dio".

Es uno de los tres miembros que comenzaron a formar el grupo.

Enlaces externos 
 QuietdriveMusic - Página oficial Quietdrive
 
  - Twitter personal

Referencias 

Guitarristas de rock de Estados Unidos